«Boileau» puede referirse a:
 Boileau, empleado como abreviatura para indicar al poeta y crítico francés Nicolás Boileau-Despréaux.
 Boileau, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Cavaillon.